Хеди́н () — фамилия шведского происхождения.

  (1934—2019) — шведский писатель и переводчик.
 Хедин, Линнея (род. 1995) — шведская хоккеистка.
 Хедин, Свен (1865—1952) — шведский путешественник и географ.
  (1834—1905) — шведский политик и публицист.
  (1923—2004) — шведский дипломат.

Вымышленные персонажи 
 Хедин (Хедин Хьяррандасон) — легендарный персонаж германо-скандинавской мифологии.
 Хедин — персонаж книги Ника Перумова «Гибель Богов».

См. также